Буландино — название населённых пунктов.

Россия 
 Буландино — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Буландино — деревня в Одоевском районе Тульской области.